Los , o Dragones Oscuros, son un grupo de villanos de la serie Dragon Ball GT. Aparecieron siete, uno por cada Esfera del Dragón y un dragón inicial. Fueron creados por la energía negativa generada por el uso excesivo de las esferas, y aparecieron cuando los Guerreros Z se disponían a pedirle a Shenlong que reviviera a las personas asesinadas por los enemigos de Gokú que salieron del infierno.

Kokuen No Ryu 

Este dragón es, en teoría, la parte oscura de Shenlong. Inmediatamente después de ser invocado, comienza a demostrar abiertamente su poca disposición a cumplir deseos a los humanos, pero en un momento determinado, después de que Pan lo hace enfadar, se traga las siete Dragon Balls, se reparte entre las siete en forma de energía negativa, dejando además encerrados en cada una de ellas un espíritu (el de cada futuro dragón) y el poder del verdadero Shenlong suficiente para traerlos a todos a la vida. Luego, dispersa las Dragon Balls tal como de costumbre y, una vez que acaban en un lugar determinado, de distintas formas, el poder de Shenlong le da vida (en forma de dragón) al espíritu cautivo en cada esfera, naciendo así los Siete Dragones Oscuros. El nacimiento de cada uno es precedido por la formación, a partir de distintos elementos naturales, de una representación sólida del Shenlong original. 

Seiyū: Hidekatsu Shibata 

Actor de Doblaje: José Luis Castañeda (México)

Actor de Doblaje: Jorge García Tomé (España)

Lista de Dragones Malignos

Dragón de 1 estrella: Ih Shin Ron o Yi Xing Long 

Este Dragón es el representante de la Esfera de una estrella y es el enemigo definitivo de todos los que Goku y compañía se han encontrado en su camino. Nació cuando Mr. Popo pidió el deseo de resucitar a todos los que fueron asesinados por Freezer y la naturaleza del deseo y con quién estaba relacionado (Freezer) lo convirtió tanto en el más poderoso como en el más malvado de los dragones. Su aparición fue espectacular, ya que su primer acto fue derrotar a su hermano Suh Shen Long. Consciente de su poder, Li Shen Long aprovechó toda la fuerza que le brindaba su Esfera para poner contra las cuerdas a Goku, que incluso estando en Super Saiyajin 4 no podía derrotarlo, pero una buena utilización de la técnica Ryuken Bakuhatsu, le permitirá a Goku destrozar a Ih Shin Ron. Pero la fortaleza física del Dragón le permitiría reincorporarse, y para colmo, absorber las Dragon Balls, obteniendo un poder increíble. Con este nuevo poder, Ih Shin Ron apabulla a Goku, que fue salvado por Vegeta transformado en Super Saiyajin 4. Después de esto, Vegeta y Goku se fusionarán en Gogeta, lo que causará grandes problemas para Ih Shin Ron. Afortunadamente para el Dragón, la fusión se deshizo antes de que acabaran con él. Finalmente, Ih Shin Ron sería destruido por una gigantesca Genkidama de Goku, cuya energía fue extraída de todo el Universo.

Lista de Formas:

·Forma Normal: Su aspecto es el de un dragón humanoide grande de color blanco y azul oscuro. Tiene 2 grandes cuernos carnosos que emergen de la parte superior de la cabeza, y un par de pequeñas antenas emergen de su labio superior, dando la apariencia de un bigote. Tiene pinchos negros largos que sobresalen de sus hombros, codos, espalda y rodillas. Tiene 2 picos carnosos que sobresalen de los lados de su pecho; y el abdomen y la parte posterior de la cabeza son de color azul oscuro. La bola de dragón de 1 estrella está situada en su frente. Es el más poderoso de los 7 Dragones y puede absorber las otras bolas de dragón para aumentar su poder. Es capaz de pelear con un Super Saiyajin 4 y superarlo, pero no puede vencer a un Super Saiyajin 4 al máximo poder.

·Forma Super (超一星龍, Sūpā Yī Xīng Lóng): También llamada "Omega Shenron", es el resultado de la fusión de Yi Xing Long con el resto de Dragones. Tiene un ligero aumento en tamaño, y cambia algo su aspecto: la esfera de dragón de la frente pasa a su pecho rodeado de las otras 6 esferas; y los pinchos negros de su cuerpo se vuelven más largos y puntiagudos. Es más fuerte que un Super Saiyajin 4 normal y solo puede ser vencido por Gogeta (La fusión baile de Goku y Vegeta) en Super Saiyajin 1 o 2 (en Super Saiyajin 4, Gogeta es incluso muchísimo más fuerte que Yi Xing Long; y si usa un Big Bang Kamehameha puede retirar las otras 6 esferas que este absorbió).

Dragón de 2 estrellas: Er Shin Ron 

Este Dragón poseía la Esfera de dos estrellas y simbolizaba la contaminación. 2 estrellas nació de la energía negativa resultante del deseo de revivir al padre de Upa. Era uno de los más presumidos y orgullosos de todos. Según 5 estrellas, era el Dragón más débil de todos, pero su capacidad de contaminar el entorno lo convertía en un rival a tener en cuenta. Tras su aparición en la Tierra, 2 estrellas contaminó un gran lago, en ese lugar combatiría con Goku y Pan. El lago contaminado absorbió toda la energía de Pan y Goku, que fueron golpeados hasta el cansancio del Dragón. Después de tirar a Goku y Pan al fondo del lago, 2 estrellas fue atacado por Goku con un chorro de agua limpia. Este ataque debilitó mucho al Dragón, que finalmente fue destruido por un Kame Hame Ha entre Goku y Pan.

Lista de Formas:

·Forma Normal: Es la única forma en la que aparece en Dragon Ball GT. Es algo parecido en apariencia física a Yakon (uno de los secuaces de Babidi) pero es algo regordete y de color verde claro. Se le considera el más débil de los 7 Dragones ya que no supera en fuerza a Pan GT y ni a Goku GT en SSJ. Las únicas formas de que obtenga ventaja en combate son con su propia resistencia y su habilidad de contaminar zonas, ya que previene que sus oponentes le tomen a la ligera y haga que estos se cansen debido a la polución.

·Forma Super (超二星龍 Sūpā Èr Xīng Lóng): Aparece por 1ºvez en el manga Dragon Ball Heroes Victory Mission, un manga basado en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su aspecto cambia radicalmente, provocándole un ligero aumento en tamaño y haciendo que tenga los ojos rojos, los pinchos de la espalda más largos y le salgan más pinchos en los hombros y la frente. Es capaz de usar sus hombros para disparar pinchos con forma de balas. Se cree que su fuerza es algo parecido al de un Super Saiyajin 3.

Seiyū: Chafūrin

Actor de Doblaje: Ricardo Hill (México)

Dragón de 3 estrellas: San Shin Ron 
Este Dragón es el hermano gemelo de 4 estrellas. Su Esfera es la de tres estrellas y su elemento es el hielo. Nació gracias a la energía negativa del deseo de borrar los recuerdos de Majin Boo de todos excepto los Guerreros Z. 3 estrellas es todo lo contrario a su hermano, ya que no tiene nada de honor. Tras golpear a Pan, intervino en la lucha de Goku y 4 estrellas. Estuvo a punto de derrotar a Goku después de dejarlo ciego por un rato con un líquido que iba a ser derretido gracias a 4 estrellas con una medicina, a no ser de la aparición de 1 estrella. Finalmente, Goku lo derrotó con su Ryuken Bakuhatsu (Golpe del Dragón).

Lista de Formas:

·Forma Normal: Es la única forma en la que aparece en Dragon Ball GT. Su apariencia es la de un dragón humanoide con alas pero de color celeste. Su fuerza es inferior super saiyan 4

·Forma Super (超三星龍 Sūpā San Xīng Lóng): Aparece por 1ºvez en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su apariencia es parecida a la de su forma normal, pero con algo de armadura y un cambio en el aspecto de sus alas. Su fuerza se ve superior al Super Saiyajin 4, pero no super super super saiyan 4 full power aunque inferior a Super Yi Shinron/Omega Shenron.

Actor de Doblaje: Roberto Sen (México)

Dragón de 4 estrellas: Shu Shin Ron 

4 estrellas fue creado a partir del deseo formulado por Piccolo Daimaō para obtener la juventud eterna y su elemento es el fuego. Su Esfera es la de cuatro estrellas y sin lugar a dudas es el enemigo con más sentido del honor al que haya enfrentado Goku, ya que noqueó a Pan para poder luchar tranquilamente con Goku. Al igual que los otros dragones, podía transformarse, pero esta transformación era un "power up", similar al Kaio Ken de Goku. Con este poder, 4 estrellas combatió contra Goku Super Saiyajin 4. La pelea fue estupenda, pero no pudo terminar, ya que 3 estrellas, el hermano gemelo de 4 estrellas, intervino metiéndose en la batalla. Después aparecería 1 estrella, quien heriría gravemente a 4 estrellas. Horas después, tras el combate de Gogeta contra 1 estrella, 4 estrellas estuvo a punto de eliminar a 1 estrella con una técnica de sacrificio: esta consistía en encerrarlo junto con él mismo dentro de una bola de fuego que, al menor disparo de energía, estallaría supuestamente matándolos a ambos; pero 1 estrella entendió a tiempo que 4 estrellas no moriría porque su cuerpo podía resistir el calor, de modo que lo utilizó para sobrevivir apoderándose de su cuerpo, y, tras una aparente victoria de 4 estrellas, este es destruido al abandonar 1 estrella su refugio. Es un personaje jugable en Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3. Es importante recordar que la esfera de 4 estrellas es tal vez la más importante y simbólica dentro de la historia, pues fue la que el abuelo Gohan deja a Goku como recuerdo antes de fallecer, y la que Son Gohan porta en su gorro durante su infancia, es decir la esfera con la que Goku y su familia permanecieron más en contacto que el resto. Por ello es de suponerse que haya sido la esfera con menor cantidad de maldad dentro de ella. Además de que este surgió de un deseo hecho por la familia del mal y fue bajo un mal propósito así que su energía negativa no sería tan fuerte como para que 4 estrellas sea un despiadado enemigo.

Lista de Formas:

·Forma Normal: Tiene dos formas en las que aparece en Dragon Ball GT. Su apariencia es la de un dragón humanoide con alas que en principio es de color rojo con la capacidad de calentar hasta quemar cualquier objeto que entre en contacto con él, posteriormente tiene una super que le da la misma apariencia física pero de color dorado. Su fuerza es parecida a la de un Super Saiyajin 4.

·Forma Super (超四星龍 Sūpā Su Xīng Lóng): Aparece por 1ºvez en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su apariencia es parecida a la de su forma normal, pero con algo de armadura y un cambio en el aspecto de sus alas. Su fuerza se ve superior al Super Saiyajin 4, aunque inferior a Super Yi Shinron/Omega Shenron.

Actor de Doblaje: Mario Sauret (México)

Dragón de 5 estrellas: Wu Shin Ron o Un Shin Ron 

Este Dragón es poseedor de la Esfera de cinco estrellas y su elemento es la electricidad. Su nacimiento se produjo gracias a la energía negativa que produjo el deseo de revivir a Goku para que luchara contra Nappa y Vegeta. Tras aparecer en la Tierra se trasladó a una pequeña ciudad donde absorbió toda la energía eléctrica con una especie de sustancia roja como gelatina. Tras verse amenazado por Goku y Pan, atrajo todas las sustancias rojas y las absorbió, transformándose en un Dragón enorme y con mucho más poder. Atacó a Goku y a Pan con el relámpago dragón, y ni siquiera Goku transformado en Super Saiyajin 4 pudo frenarlo. Finalmente, 5 estrellas jugó una mala pasada cuando una lluvia inesperada cayó sobre su cuerpo gelatinoso, y debilitandoló totalmente cuando su cuerpo hizo cortocircuito, tras casi engañar a Pan, Goku logra vencerlo con un Kamehameha destruyéndolo por completo.

Lista de Formas:

·Forma Normal: Es algo parecido a un pterosaurio, pero es muy pequeño en tamaño y de color marrón rojizo. No es muy poderoso y su fuerza es algo comparable al de Qi Shin Ron (Dragon de 7 estrellas) en su estado normal.

·Forma Super (超五星龍 Sūpā Wu Xīng Lóng): También llamada Forma Gigante. Es parecido a su forma normal y es de color rosa rojizo, pero está compuesto por toda la sustancia roja que él ha liberado, obteniendo así habilidades de regeneración y de control de su masa corporal; y un aumento de poder en sus ataques eléctricos. Su fuerza es comparable al de un Super Saiyajin 4, pero es débil al contacto con el agua (especialmente si hay lluvia) ya que provoca que su cuerpo haga cortocircuito y explote, haciéndolo revertir a su estado normal.

Actor de Doblaje: Arturo Mercado (México)

Dragón de 6 estrellas: Liu Shin Ron o Ryu Shin Ron 

Llevaba la Esfera de seis estrellas y sus elementos eran el viento y el aire. Este Dragón estaba algo traumatizado ya que era el fruto de la energía negativa desprendida del deseo de Oolong de pedir una braga frustrándo así el deseo de Pilaf de dominar el mundo. Después de llegar a la Tierra, se camufló como Otohime y se trasladó a una comunidad pesquera, donde ofrecía grandes cantidades de pescado a los habitantes. Los pueblerinos dejaron de pescar y pasaban todo el día borrachos rezándole a Otohime. La llegada de Goku y Pan puso en aprietos al Dragón quien atacó a Goku y a Pan con poderosos tornados. Su ataque más poderoso era el Giant Tornado, con el que puso a Goku contra las cuerdas, también poseía una especie de campo de fuerza. Finalmente una gaviota descubrió que se podía atacarlo por arriba, así Pan lo noqueó por arriba con un rayo, entonces, 6 estrellas recuperó su estado normal y perdió su campo de fuerza. Posteriormente fue destruido por el Kame Hame Ha de Goku.

Lista de Formas:

·Forma Normal (Princesa Oto) (乙姫, Oto Hime): es una forma de princesa del mar que usa Liu Shin Ron para engañar a una comunidad pesquera y también para ocultar su verdadera apariencia, la cual no le gusta. Esta es su forma preferida y la usa en la mayoría de su aparición en Dragon Ball GT. Su fuerza en esta forma es comparable al de un Gotenks Adulto de GT (la fusión baile de Trunks GT y Goten GT) en estado normal debido a que se le vio combatiendo contra él en el tráiler de la expansión JM1 del juego arcade Dragon Ball Heroes.

·Forma Normal (Dragón): También conocida como "Verdadera Naturaleza", es su forma original. Su aspecto es el de un dragón de color azul verdoso con alas y apariencia de un hombre. A Liu Shin Ron no le gusta esta forma debido a su apariencia física. Su fuerza es mucho mayor al de su forma de Princesa Oto y es comparable al de un Gotenks Adulto de GT (la fusión baile de Trunks GT y Goten GT) en estado Super Saiyajin 1 o 2 debido a que se le vio combatiendo contra él en el tráiler de la expansión JM1 del juego arcade Dragon Ball Heroes.

·Forma Super (超六星龍 Sūpā Liù Xīng Lóng): Solo aparece en el juego arcade Dragon Ball Heroes. Su aspecto es una mezcla de sus 2 formas normales (Princesa Oto y Dragon) siendo de tamaño gigante y teniendo como base la forma de Princesa Oto pero con ojos rojos y las alas de su forma Dragon en su cabeza. Es su forma más poderosa y su fuerza es comparable al de un Super Saiyajin 4 y al de Gotenks Adulto de GT (la fusión baile de Trunks GT y Goten GT) en Super Saiyajin 3.

Seiyū: Ryūzaburō Ōtomo

Actor de Doblaje: Magda Giner (Odohime), César Soto (México)

Dragón de 7 estrellas: Qi Shin Ron o Chi Shin Ron 

Era el Dragón que poseía la Esfera de siete estrellas y su elemento era la Tierra. Este Dragón nació de la energía negativa que generó el deseo de revivir a todos los asesinados tras la pelea de Goku y Vegeta en el torneo de las artes marciales. Este dragón era capaz de asimilar cualquier organismo vivo. Tras su aparición en la Tierra, aumentó su poder con la asimilación de un pequeño topo, del cual adquirió su aspecto y sus habilidades excavatorias para crear fuertes terremotos. Goku Super Saiyajin 4 no tenía problemas con el Dragón, pero 7 estrellas atrajo a Pan con su Esfera y la asimiló, con esto, 7 estrellas aumentó mucho su poder. Goku era más fuerte pero tenía miedo de dañar a su nieta en la pelea. Finalmente, Gokú lograría salvar a Pan y destruiría a 7 estrellas con su Kame Hame Ha x 10, o eso se creía debido a que Goku estaba nervioso no logró derrotarlo así que decidió fingir su derrota para que mostrara a Pan y la expulsó de su cuerpo haciendo que regresara a su forma normal y fue destruido con un Kame hame ha de Goku. 

Lista de Formas:

·Forma Normal: su aspecto es parecido al de un cerdo, pero muy pequeño en tamaño y de color marrón. No es muy fuerte ya que Goku en Super Saiyajin 4 lo venció fácilmente. Se cree que su fuerza es comparable al de un Super Saiyajin 2. La única manera de que pueda aumentar su poder es por absorber otros seres vivos.

·Forma Super (Topo Absorbido): Es el resultado de que Qi Shin Ron absorba a un topo. Su aspecto es similar al de su forma normal, pero con las características de un topo, de color morado y de tamaño gigante. En esta forma puede crear grandes terremotos. Su fuerza es un poco inferior al de un Super Saiyajin 4.

·Forma Super (Saiyajin Absorbido): Es el resultado de que Qi Shin Ron absorba a un saiyajin (en el anime Dragon Ball GT absorbe a Pan y en el manga Dragon Ball Heroes Victory Mission absorbe a la saiyajin Forte). Su aspecto cambia radicalmente, obteniendo características de dragón, 2 colas, un color azul verdoso y su tamaño es un poco superior al de su forma de Topo Absorbido. Puede usar una versión del Kamehameha llamada "Kamehameha Dragón". Su fuerza es comparable al de un Super Saiyajin 4. A esta forma se le considera como la auténtica forma Super de Qi Shin Ron (超七星龍 Sūpā Qī Xīng Lóng).

Actor de Doblaje: Arturo Mercado (México)

Referencias 

Personajes de Dragon Ball